Bouza steht für:
 Bouza, Stadt im Departement Bouza, Niger
 Bouza (Departement), Departement in Niger
 La Bouza, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien

Bouza ist der Familienname folgender Personen:
 Fadwa al-Bouza (* 1990), syrische Leichtathletin
 Pablo Bouza (* 1973), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Willian Bouza (* 1961), uruguayischer Judoka und Ringer

Siehe auch:
 Busa
 Bussa